Distrikt Bolívar bezeichnet folgende Distrikte 

in Costa Rica:

 ein Distrikt im Kanton Grecia in der Provinz Alajuela

in Peru:

 Distrikt Bolívar (Bolívar), Distrikt in der Provinz Bolívar (Region La Libertad)
 Distrikt Bolívar (San Miguel), Distrikt in der Provinz San Miguel (Region Cajamarca)